Парас де ла Фуенте има више значења:

 Парас де ла Фуенте (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Парас де ла Фуенте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Парас де ла Фуенте (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику